Џанкшон има више значења:
 Џанкшон (Тексас)
 Џанкшон (Јута)
 Џанкшон (Илиноис)